EHF Champions League 2016-17 for mænd er den 57. udgave af Europas håndboldturnering for topholdene og den 24. udgave af det nuværende EHF Champions League formatet. Vive Targi Kielce er forsvarende mestre.

Holdene
26 hold var direkte kvalificeret til gruppespillet.

TH = Forsvarende mestre

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Playoffs

Slutspil 

De førstplacerede hold fra de indledende grupper A og B avancerer til kvartfinalerne, mens holdene på 2. til 6. pladserne går videre til ottendedelsfinalerne sammen med playoff vinderne.

Ottendedelsfinale

Kvartfinaler

Final four

Finale

Referencer 

Sæsoner i EHF Champions League
Håndbold i 2016
Håndbold i 2017